Кутковское сельское поселение — муниципальное образование в Грибановском районе Воронежской области.

Административный центр — село Кутки.

Административное деление 
Состав поселения:
 село Кутки,
 село Тихвинка
 село Таволжанка
.

Примечания 

Муниципальные образования Грибановского района
Сельские поселения Воронежской области